Per high-throughput si intendono tutte quelle analisi scientifiche in grado di effettuare dei test su un numero molto grande di dati in un tempo ristretto grazie a macchinari e strumentazioni automatizzate. I principali campi di applicazione di queste tecnologie sono la farmacologia (drug discovery), la biologia molecolare (analisi di proteomica, interazioni fra molecole), la genetica (studi sulla genomica, sequenziamento del DNA) e la biochimica.

I supporti fisici
L'analisi di molti campioni in un'unica sessione richiede l'ottimizzazione e la minimizzazione delle quantità del campione stesso e dei reagenti utilizzati (di norma nell'ordine dei microlitri, μL, o dei nanolitri, nL); i supporti più utilizzati nelle analisi high-throughput sono i microarray a DNA e le piastre per microtitolazioni.

Voci correlate 
Microarray
Piastra per microtitolazione

Collegamenti esterni 

Biologia molecolare
Tecniche di laboratorio